Калмашево — название населённых пунктов:

Россия 
 Калмашево — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Калмашево — деревня в Актанышском районе Татарстана.